Хадем — фамилия.

 Хадем, Амир Реза (род. 1970) — иранский борец вольного стиля, чемпион мира.
 Хадем, Мохаммад (1935—2020) — иранский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира.
 Хадем, Расул (род. 1972) — иранский борец вольного стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Хадем, Садаф (род. 1995) — иранская женщина-боксёр.